Skebogölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skebogölen (Hannäs socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Skebogölen (Lofta socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn